

Miejscowości w USA 
 Goddard – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick

Osoby 
 Robert Goddard – amerykański konstruktor i wynalazca lotniczy
 Robert Goddard – brytyjski pisarz
 Trevor Goddard – brytyjski aktor

Inne 
 Goddard Space Flight Center –  Centrum Lotów Kosmicznych Goddard'a NASA